Tom steht für:
 Kurzform des Vornamens Thomas
 im englischsprachigen Raum ein Präfix zur Benennung maskuliner Individuen, siehe Tomboy#Etymologie
 Kurzform von Tomtom, einer Zylindertrommel im Drumset
 Tom (Leier), bei den Schilluk im Südsudan eine fünfsaitige Leier, ein Regenmachertanz und die dazu verwendete Trommel

Tom ist der Familienname folgender Personen:
 Atir Thomas Tom (* 1987), südsudanesischer Fußballspieler
 Heather Tom (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Jan Bedijs Tom (1813–1894), niederländischer Landschafts- und Tiermaler sowie Radierer
 Kiana Tom (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Lauren Tom (* 1961), sino-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Léon Tom (1888–?), belgischer Fechter und Bobsportler
 Logan Tom (* 1981), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Nicholle Tom (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin
 Noah Nirmal Tom (* 1994), indischer Sprinter
 Peter Tom-Petersen (1861–1926), dänischer Radierer und Architekturzeichner
 Richard Tom (1920–2007), US-amerikanischer Gewichtheber
 Vita Tom (1863–1937), traditioneller Führer in Namibia

Tom ist der Künstlername folgender Person:
 Lady Tom (* 1978), Schweizer Techno-DJ, Musikproduzentin und Model

(C)TOM als Signatur steht für
 Thomas Körner (Cartoonist)

Tom ist der Name folgender Kunstfiguren:
 von Tom Riddle, genannt Lord Voldemort, Gegenspieler von Harry Potter
 von Tom Ripley, Protagonist in fünf Kriminalromanen von Patricia Highsmith und zahlreichen Verfilmungen
 von Tom Sawyer, Romanfigur in der Erzählung Die Abenteuer des Tom Sawyer
 des Protagonisten aus der Kinderserie Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig
 des Katers in der Zeichentrickserie Tom und Jerry
 des Dinosauriers in einer spanischen Zeichentrickserie, siehe Tom (Zeichentrickserie)
 des offiziellen Maskottchens der Sommer-Paralympics 2016 in Rio de Janeiro, siehe Vinicius und Tom

sowie von
 Major Tom im Song Space Oddity von David Bowie
 Major Tom (völlig losgelöst) im Lied von Peter Schilling

Tom bezeichnet geografisch:
 Tom (Georgia), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Tom (Ob), einen Nebenfluss des Ob in Westsibirien (Russland)
 Tom (Oklahoma), einen Ort in den Vereinigten Staaten
 Tom (Seja), einen Nebenfluss der Seja im Fernen Osten Russlands

Tom. ist die Abkürzung von
 Tomus, lat., historische Bezeichnung eines Abschnitts, Teils oder Bandes eines Schriftwerks

TOM steht als Abkürzung für:
 Tag der offenen Moschee
 Technische und organisatorische Maßnahmen nach Art. 32 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) (früher § 9 Bundesdatenschutzgesetz)
 territoires d'outre-mer, einige französische Überseegebiete
 Thomson Airways, britische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Timbuktu (frz. Tombouctou, Mali) nach dem IATA-Flughafencode
 Translocase of outer mitochondrial membrane, Fachbegriff aus der Biologie, siehe Translokase 

ToM steht als Abkürzung für:
 Tonarchiv osthessischer Mundarten
 Theory of Mind, Fachbegriff aus der Psychologie

Siehe auch:
 Tom Tom
 Tomm
 Thom
 Thomm
 Toms

Abkürzung